Ири́на Фёдорова:
 Фёдорова, Ирина Анатольевна (более известна под фамилией Флиге; род. 1960) — советская и российская правозащитница и исследовательница.
 Фёдорова, Ирина Константиновна (1931—2010) — советский и российский учёный, автор дешифровки письменности острова Пасхи.